Il singolare del torneo di tennis South Pacific Tennis Classic 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mark Edmondson che ha battuto in finale Phil Dent 3-6 6-4 6-4 6-4.

Teste di serie 
 Ken Rosewall (primo turno)
 Sandy Mayer (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Pacific Tennis Classic 1976